Actieve donorregistratie;
 AD Renting (wielerploeg);
 Aeroporto di Roma, eigenaar van de luchthavens Aeroporto di Roma Fiumicino en Aeroporto di Roma Ciampino;
 een overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 Astra Digital Radio;
 Alternatieve conflictoplossing (Alternative Dispute Resolution);
 Auditdienst Rijk;
 Adverse Drug Reaction;
 American Depositary Receipt, een vermogenstitel en beleggingsinstrument.

Adr kan verwijzen naar:
 Adr., de (drie)dubbele voorletter van mensen met de voornamen Adriaan, Adrianus, Adriana